Zambesia bezeichnet:

 den Asteroiden (1242) Zambesia
 1888 bis 1895 das Gebiet der heutigen Staaten Sambia („North Zambesia“) und Simbabwe („South Zambesia“)
 ein Gebiet im südlichen Afrika in den Staaten Botswana, Namibia und Sambia; siehe auch als Mitglied der Unrepresented Nations and Peoples Organization

Siehe auch:
 Sambesi (Begriffsklärung)
 Zambezia
 Alto Zambeze, eine Region in Angola